Thomas Le Paige, dominicain et auteur français (1597-1658) ;
 André René Le Paige, historien français (vers 1699-1781) ;
 Louis Adrien Le Paige, avocat et janséniste français (1712-1803) ;
 Constantin Le Paige, mathématicien belge (1852-1929) ;
 Gustave Le Paige, jésuite et archéologue belge (1903-1980).

Voir aussi